Telovýchovná jednota Calex Zlaté Moravce byl slovenský fotbalový klub z okresního města Zlaté Moravce. Založen byl v roce 1920, pravidelnou činnost ovšem vykazoval až po roce 1928.

V sezóně 2000/01 klub vyhrál západní skupinu třetí ligy a poprvé v historii postoupil do druhé nejvyšší soutěže. Historická sezóna ve druhé lize se pro klub později ukázala jako likvidační. Nejen, že bylo klubu odebráno dvanáct bodů za inzultaci rozhodčího v zápase s Topoľčany, ale i přes velké finanční potíže byl klub ke konci sezóny sloučen s městským rivalem FC ViOn Zlaté Moravce.

Své domácí zápasy hrál klub na stadionu TJ Calex

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – Zlatomoravecký FC (Zlatomoravecký futbalový club)
 TJ Calex Zlaté Moravce (Telovýchovná jednota Calex Zlaté Moravce)
 2002 – fúze s FC ViOn Zlaté Moravce ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2001/02: Klubu bylo v průběhu sezóny odebráno dvanáct bodů za inzultaci rozhodčího v zápase s Topoľčany. Na konci sezóny proto došlo ke kuriózní situaci, kdy měl klub na kontě záporný počet bodů.

Odkazy

Literatura 

 Új Szó 1948 – 2007

Reference 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2002
Zlaté Moravce